Reprezentanci Brazylii występują na letnich igrzyskach olimpijskich od 1900 roku. Brazylijczyków nie było na igrzyskach w 1904, 1908, 1912 i 1928 roku.

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja medalowa według dyscyplin

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 

 

!